Торьяк — коммуна во Франции, департамент Жиронда
 Торьяк — коммуна во Франции, департамент Ло
 Торьяк — коммуна во Франции, департамент Тарн

См. также 
 Торьяк-де-Камарес — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Торьяк-де-Носель — коммуна во Франции, департамент Аверон